«The Remixes» () — перший збірник реміксів колумбійської співачки Шакіри, виданий у 21 жовтня 1997 року лейблами Sony Music Entertaintment, Columbia Records. Альбом містить ремейки на найпоширеніші пісні співачки, альбом містить додаток португальською мовою . «The Remixes» є одним з найпоширеніших реміксових альбомів у світі, всього продано близько мільйона копій .

Список композицій 
 «Shakira DJ Memêgamix» — 6:21
 «Estoy Aquí» (Extended Remix) — 9:31
 «Estou Aqui» (Portuguese Version) — 3:52
 «¿Dónde Estás Corazón?» (Dance Remix) — 8:46
 «Un Poco de Amor» (12" Extended Dancehall Remix) — 5:47
 «Um Pouco de Amor» (Portuguese Version) — 3:54
 «Pies Descalzos, Sueños Blancos» (Memê's Super Club Mix) — 8:42
 «Pés Descalços» (Portuguese Version) — 3:24
 «Estoy Aquí» (Timbalero Dub) — 6:06
 «¿Dónde Estás Corazón?» (Dub-A-Pella Mix) — 6:40
 «Un Poco De Amor» (Memê's Jazz Experience Mix) — 4:41
 «Pies Descalzos, Sueños Blancos» (The Timbalero Dub 97) — 6:38

Примітки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Збірки Шакіри
Реміксові альбоми